Аче:

 Аче (Аксе) — народ аборигенов Парагвая
 Аче — язык, относящийся к семье гуарани, на котором говорит народ аче в Парагвае.
 Аче (Ачех) — народ, язык, провинция (бывший султанат) в Индонезии
 Аче — арабское имя «горький». Мужское имя, возможно, произошло от achi, с гуннского языка.
 Аче Лхамо — тибетская фольклорная опера, которая являет собой смесь песнопений и танцев.

Аче - удача.